Henryk Dąbrowski (właśc. Jan Henryk Dąbrowski;  1755–1818) – generał, mąż stanu, twórca Legionów Polskich we Włoszech
 Henryk Dąbrowski (1899–1986) – major obserwator Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Henryk Dąbrowski (1927–2006) – architekt, profesor, malarz, grafik

Przypisy